Besozzi ist der Familienname folgender Personen:

 Ambrogio Besozzi (1648–1706), italienischer Maler
 Antonio Mario Besozzi (1500–1567), italienischer Hofmeister von Masserano und Reformator
 Branchino Besozzi (1381–1399), Bischof von Bergamo
 Gioacchino Besozzi (1679–1755), italienischer Zisterzienserabt und Kardinal
 Guillermo Besozzi (Julio Guillermo Besozzi Arocena; * 1961), uruguayischer Politiker, Unternehmer und ehemaliger Polospieler
 Luis Pedro Besozzi, uruguayischer Politiker
 Nino Besozzi (1901–1971), italienischer Schauspieler
 Pedro Besozzi, uruguayischer Politiker

Angehörige der weitverzweigten Musikerfamilie Besozzi sind:
 Alessandro Besozzi (1702–1793), italienischer Komponist und Oboist
 Antonio Besozzi (1714–1781), italienischer Oboist und Komponist
 Carlo Besozzi (1738–1791), italienischer Oboist und Komponist
 Girolamo Besozzi (1745 oder 1750–1788), italienischer Oboist und Komponist
 Gaetano Besozzi (1725–1798), italienischer Komponist
 Giuseppe Besozzi (1686–1760), italienischer Oboist
 Louis Désiré Besozzi (1814–1879), französischer Komponist
 Paolo Girolamo Besozzi (1713–1778), italienischer Fagottist, Oboist und Komponist